Димитър Велянов може да се отнася за:

 Димитър Велянов (1867 - 1932), български революционер от ВМОРО от Крушево;
 Димитър Велянов (1870 - след 1943), български революционер от ВМОРО от Битоля.